Букате́вич — українське прізвище.

Відомі носії 
 Букатевич Микола Петрович (1907, Любомль — 1985, Володимир-Волинський) — український живописець.
 Букатевич Назарій Іванович (1884, Любомль — 1984, Одеса) — український етнограф, історик, мовознавець.
 Букатевич Юрій Васильович (1924, Житомир) — український кінолог, письменник.

Подвійні прізвища 

 Букатевич-Демчук Олена Вікторівна (1937, Дніпропетровськ) — українська актриса, заслужена артистка УРСР (1981).

Українські прізвища